Propomatoceros gracilis är en ringmaskart som beskrevs av William Melville Ware 1974. Propomatoceros gracilis ingår i släktet Propomatoceros och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
gracilis